

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 16, w tym 2 podstawowe
 Wygwizdów – część miasta Zwierzyniec
 Wygwizdów – przysiółek wsi Ścinawka Dolna w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków
 Wygwizdów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Wygwizdów – część wsi Błogie Szlacheckie w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Wygwizdów – część kolonii Raków w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Wygwizdów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Wygwizdów – część wsi Wąsów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Wygwizdów – część wsi Żębocin w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Wygwizdów – część wsi Antoniówka Wilczkowska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Wygwizdów – część wsi Mienia w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów
 Wygwizdów – przysiółek wsi Gębarzów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Wygwizdów – część wsi Padew Narodowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Wygwizdów– część wsi Łukowa w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Wygwizdów – część wsi Lisów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Wygwizdów – część wsi Gołuchów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Wygwizdów – przysiółek wsi Kuzki w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Zobacz też 
 Pogwizdów